ASM – skrót od Association for Systems Management
 ASM – skrót od nazwy asembler (niskopoziomowy język programowania) 
 ASM – polecenie systemu CP/M